Camedar bezeichnet:

 einen Ort im Suco Fatuwaque, Osttimor, siehe Fatuwaque
 einen Ort im Suco Uma Boco, Osttimor, siehe Uma Boco